

Sciences et techniques

Biologie 
 Les anémones (Anemone) sont un genre de plantes à fleurs, de la famille des Renonculacées.
 Les anémones de mer (Actiniaria) sont un ordre d'animaux marins qui vivent fixés à un support. Elles appartiennent à la classe des anthozoaires (embranchement des cnidaires).

Culture et société

Cinéma 
 Anémone est un film français de Philippe Garrel, sorti en 1968 (et réalisé en 1967, premier film de l'actrice Anémone, qui choisira alors le titre de ce film comme pseudonyme).

Anthroponyme

Prénom 
 Anémone est un prénom floral fêté le 5 octobre comme sainte Fleur ou le  (27 germinal). C'est un prénom révolutionnaire (issu du calendrier révolutionnaire), assez rare. Il a connu une certaine popularité dans les années 1970.

Pseudonyme 
 Anémone (1950-2019) est une actrice française, issue de la troupe du Splendid.

Notes et références 

Prénom révolutionnaire
Prénom féminin
Prénom français